Osoby o tym nazwisku:
 Agnieszka Leonowicz – polska piłkarka
 Edmund Leonowicz – polski architekt
 Jan Leonowicz – polski dowódca oddziału partyzanckiego
 Marcin Kazimierz Leonowicz – polski specjalista w zakresie materiałów magnetycznych, nanomateriałów oraz materiałów inteligentnych
 Zbigniew Leonowicz - inżynier elektryk, profesor Politechniki Wrocławskiej